Фатио () — французская фамилия.

Известные носители:
 Фатио, Гийом (1865—1958) — швейцарский историк.
 Фатио, Луиза (1904—1993) — детская писательница.
 Фатио де Дюилье, Никола (1664—1753) — швейцарский математик.

См. также 
 Морель-Фатио, Леон